Arkmo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arkmo (Arkansas)
 Arkmo (Missouri)